Альпи́йская го́рка (мн. ч. альпи́йские го́рки):
 Альпийская горка (альпинарий) — участок, на котором выращивают растения, характерные для альпийского и субальпийского пояса, а также растения-литофиты. 
 Альпийские горки (альпийское каботажное судно) — тип транспортного средства и аттракцион, предназначенный для скоростного спуска по склонам гор.